Em Educação, UNLAS Centro de Estudos de Cursos Técnicos, Graduação e Pós-graduação.

Apresentação 
O Centro de Estudos UNILAS, vem de Lucius Annaeus Seneca que nasceu em Corduba (hoje Córdoba na Espanha, em 4 a. C. e morreu em Roma em 65) foi um dos mais célebres advogados, escritores, filósofos e intelectuais do Império Romano. Conhecido também como Séneca (ou Sêneca), o Moço, o Filósofo, ou ainda, o Jovem, sua obra literária e filosófica, tida como modelo do pensador estoico. A sigla UNILAS significa Universitas Lucius Annaeus Seneca. A instituição foi concebida em dezembro de 2010, iniciou experimentalmente suas atividades em 01/04/2011 anexo a uma  Faculdade e foi legalmente constituída em 26/10/2012, com o CNPJ 17.086.061/0001-16. Iniciou as atividades com a pós-graduação presencial em Porto Belo/SC em 2011, e no ano seguinte mudou para a Rua 254 em Itapema, no Estado de Santa Catarina, e em 2015 tornou-se uma unidade da Universidade Anhanguera, para a oferta de Graduação e Pós-graduação regulamentado pela Portaria MEC n° 1.020 de 16/12/2015. Em maio de 2017, em função do crescimento, mudou para um espaço maior na Rua 248, 322, onde está atualmente. Em 2020 tornou-se também uma Escola Técnica pelo Parecer CEE/SC n° 163 de 13/04/2020.

Em Itapema, foi a primeira instituição privada a ofertar Cursos de Pós-graduação presencial. A primeira instituição privada a ofertar ensino de graduação e pós-graduação a distância. É a maior escola técnica. É a instituição que mais realiza eventos de caráter técnico-científicos. A instituição foi criada pelo Prof. Dr. James Luiz Venturi e por sua esposa Débora da Silva Venturi. Tem como slogam: Non scholae sed vitae docemus, in lumen fidei Christianae. Não é para a escola, mas para a vida que ensinamos, à luz da fé cristã. It is not for school, but for life we ​​teach, in the light of the Christian faith. No es para la escuela, sino para la vida que enseñamos, a la luz de la fe cristiana. 
Instituições de ensino superior de Santa Catarina
Fundações em Santa Catarina em 2012